Владимир Николаевич Мюллер () — русский, советский , театральный и кино , художник-авангардист, , профессор ГИТИС.

Биография 

С 1896 по 1907 год — обучался в Ришельевской (1-й) гимназии в г. Одесса.

С 1908 по 1915 год учился и окончил «Центральное училище технического рисования барона Штиглица» в Санкт-Петербурге.

С 7 февраля по 10 ноября 1916 года служил помощником библиотекаря в «Центральном училище технического рисования барона Штиглица».

С 10 ноября 1916 годв — (как ратник ополчения 2-го разряда) призван в действующую армию и зачислен рядовым в 172 пехотный полк в Вильманштрад (Финляндия).

30 марта 1917 г. — признан негодным к воинской службе и демобилизован.

До августа 1917 г. — работал конструктором мебели в Акционерном обществе «Северная компания».

С августа по ноябрь 1917 г. — восстановился в должности и работал помощником библиотекаря в «Центральном училище технического рисования барона Штиглица».

30 ноября 1917 г. — переехал вместе с супругой актрисой Юлией Павловной Гельдер в Одессу.

В 1918 г. — дебютировал как театральный художник в театре-кабаре «Гротеск» и в «Городской аудитории».

В 1919 г. — сконструировал «Передвижной разборный театр» и стал художником в «Культурно — просветительской секции Красного флота» в 47 дивизии.

В 1919 г. — дебютировал как художник кино на кинофабрике «Борисов и К» (Первая картина «Гримасы жизни»). Всего оформил 18 кинофильмов.

С 1920 г. — художник театра «Дом народа» и руководство Государственными производственными мастерскими при Наробразе.

С 1921 по 1924 г. — главный художник и член правления театра «Массодрам» (Одесса).

С 1922 по 1924 — профессор, руководитель театрально-декорационной мастерской Одесского художественного института.

С 1934 — заведующий постановочной частью МХАТа.

С 1936 г. — заведующий постановочной частью театра им. Моссовета.

С сентября 1939 г. — начал педагогическую деятельность в Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского — ГИТИС (вел курс «Основы сценического оформления спектакля»).

26 апреля 1951 г. — получил звание доцент.

12 ноября 1965 г. — утвержден в звании профессор.

Семья 
Отец — Мюллер, Николай Фёдорович, потомственный почетный гражданин, банковский служащий сын известного провизора, Статского советника, кавалера ордена Святого Станислава 2-й степени Фёдора Николаевича Мюллера.,, Мать — Фенько, Мария Васильевна.
Владимир был старшим из 5 сыновей. Братья: Георгий, Александр, Фёдор, Игорь.

Супруга — актриса Гельдер,Юлия Павловна.
  
Из всех близких членов семьи у него остались только племянник и внучатый племянник, сын и внук Фёдора Николаевича Мюллера.

Художественный стиль 
Авангард (искусство), кубизм

Участие в выставках 
1. «Выставка картин товарищества независимых художников» (ноябрь — декабрь 1918 г., Одесса); каталог выставки: № 112—122 (11 работ).

2. «Херсонская художественная выставка» (1927 г., Херсон); каталог выставки: № 61-70 (10 работ).

3. «Всеукраинская юбилейная выставка» (1928 г., Одесса); каталог выставки: № 976—979 (4 работы).

4. «2-я Всеукраинская художественная выставка» (1929 г. , Киев — Одесса — Донбасс — Харьков); каталог выставки: № 650—671 (22 работы).

5. «Художники советского театра за XVII лет 1917—1934» (1934 г., Москва); каталог выставки: № 1046—1051 (9 работ).

6. «Персональная выставка» во «Всероссийском театральном обществе» (февраль 1968 г., Москва).

Основные работы 
Художественное оформление спектаклей:
 «Власть» Тверского, «Тартюф»; «Волки» Роллана (театр «Массодрам», г. Одесса).
 «Салют, Испания!» Афиногенова (1936 г.) — г. Москва, театр им. Моссовета.
 «Нора» (1939 г.), «Так и будет!» (1944 г.) г. Москва, театр им. Ленинского комсомола.

Фильмография (художественное оформление кинофильмов) ,:
 1934 Большая игра
 1932 Сенька с «Мимозы»
 1932 Поздравляю с переходом
 1932 Атака
 1929 Экспонат из паноптикума
 1929 Девушка с палубы
 1929 Большое горе маленькой женщины
 1928 Октябрюхов и Декабрюхов
 1928 Законы шторма
 1928 Арсенал («Январское восстание в Киеве в 1918 году»)
 1927 Не по дороге (короткометражный)
 1926 Расплата
 1925 Арсенальцы
 1924 Макдональд (короткометражный)
 1924 Вендетта (короткометражный)
 1921 Снова на земле
 1919 Яшка-скакун
 1919 Гримасы жизни

Оформление книг:
 В. Симушенко Мальчик с пальчик.- Светоч.-1927 г. (Художник — В. Мюллер) тираж. 20000 экз.

Публикации 
 Мюллер В. Н. Театрализованная ширма, в сб.: Материалы сценической экспериментальной лаборатории при МХАТ СССР им. М. Горького, вып. 1, М.-Л., 1942;
 Мюллер В. Н. Трансформирующиеся мужской и женский театральные костюмы, М., 1948.- 55с., тир. 2000
 Мюллер В. Н. Видимость декораций на сцене. В помощь молодым художникам и режиссёрам. Москва Издание МХАТ СССР им. Горького, сценическая экспериментальная лаборатория.- 1946 г. 36с., тир. Карточка издания в РНБ
 Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М: Искусство.- 1956 г. — 100с., тир. 75000 Карточка издания в РНБ
 Мюллер В. Н. Набор типовых декораций.-М: Искусство.- 1952 г.- 120с., тир. 15000

Примечания

Ссылки 
 Митці України. К., 1992. — С.415;
 Мистецтво України: Біографічний довідник. К., 1997. — С.428.
 
 КИНО СССР. Биографии — фильмографии. Мюллер Владимир Николаевич
 Персоны. Мюллер Владимир Николаевич
 Аукционный дом «Кабинет». Архив аукционов. Мюллер Владимир Николаевич
 Владимир Николаевич Мюллер — художник русского театрального авангарда
 Кино. Энциклопедия. Мюллер Владимир Николаевич
 Театральная энциклопедия. Мюллер Владимир Николаевич
 Кафедра изобразительного искусства ГИТИС
 Роман Бродавко «Мэтр одесского авангарда»
 «Куклы репетируют гоголевский спектакль». — «Театральная неделя», 17.02.1941
 «Театр С. В. Образцова в Куйбышеве». — «Волжская коммуна», 18.08.1945
 Борис Голдовский Режиссёрское искусство театра кукол России XX века, Издатель: ВАЙН ГРАФ, Москва, 2013, ISBN 978-5-9904616

Выпускники Ришельевской гимназии
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники русского авангарда
Театральные художники русского авангарда